Esporte Clube Rogi-Mirim é uma agremiação esportiva da cidade do Rio de Janeiro.

História 

O clube disputa a Copa Rio Amador da Capital, antigo Departamento Autônomo do Rio de Janeiro.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 2007